Мар'янівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Вільногірська міська громада (в минулому — Верхньодніпровський район)
 Мар'янівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Жовтоводська міська громада, (в минулому — П'ятихатський район)